GIMPShop est un éditeur d'image libre et gratuit. Il s'agit d'un fork du logiciel GIMP réalisé par Scott Moschella de Next New Networks (anciennement Attack of the Show!) ayant une interface proche de celle de Photoshop, le but avoué de ce logiciel étant d'être plus attractif pour les utilisateurs habitués à Photoshop tout en leur offrant une solution de rechange libre pour leurs travaux graphiques quotidiens. Le développeur à l'origine du projet espère ainsi convertir les utilisateurs de copies partagées illicites (piratées) de Photoshop.

Caractéristiques 
Ce logiciel allie les qualités de GIMP (personnalisable, qualité professionnelle,...) et une interface dont l'utilisation ressemble à celle que l'on trouverait avec Photoshop.
Les modifications de GIMPShop par rapport à GIMP concernent, entre autres, la terminologie et l'organisation de toutes les options et de tous les outils dans les menus du programme. Ainsi, le logiciel apporte, jusque dans les raccourcis claviers, une analogie avec le logiciel d'Adobe tout en conservant la fonctionnalité de son « mentor », GIMP.

Le site internet du projet permet d'en suivre l'avancement ainsi que de connaître les dates de sorties des dernières versions. Celles-ci sont mises à disposition du public, en général un certain temps après une mise à jour mineure de GIMP. En effet, de par la licence libre utilisée par GIMP, GIMPShop peut profiter des avancées que connaît ce dernier.

État du projet 

GIMPshop était basé sur l'ancien GIMP 2.2.11 et n'est pas mis à jour avec la dernière version de GIMP en raison de problèmes concernant les droits sur le nom de GIMPshop et d'un différend avec la personne qui a acheté le domaine gimpshop.com. Afin de continuer a l'utiliser, certains utilisateurs ont pris l'initiative de maintenir des bibliothèques de GIMPshop. Une éventuelle mise à jour est mise en attente.

Comme expliqué par Scott Moschella :

Notes et références

Articles connexes 
 Image matricielle
 Logiciel libre

Liens externes 
 Site Web de GIMPshop.
 Attention : le site www.gimpshop.com n'est pas celui de l'auteur. Citation de l'auteur à ce sujet : "I originally created Gimpshop, but I'm not the jerk who owns that domain and added adware & spyware to the source."

Éditeur d'image matricielle
Logiciel de photographie
Logiciel de DAO
Logiciel libre sous licence GPL